Albești – comune del distretto di Botoșani
 Albești – comune del distretto di Costanza
 Albești – comune del distretto di Ialomița
 Albești – comune del distretto di Mureș
 Albești – comune del distretto di Vaslui
 Albești-Paleologu – comune del distretto di Prahova
 Albeștii de Argeș – comune del distretto di Argeș
 Albeștii de Muscel – comune del distretto di Argeș